ZUM steht für:
 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
 Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet
 Zentrale Umsteigestelle, Treffpunkt für verschiedene öffentliche Verkehrsmittel
 Zentralen Uniwersalen Magasin, Kaufhaus in Sofia (Bulgarien)
 Zentralnyj uniwersalnyj mahasyn, Kaufhaus in Kiew (Ukraine)

zum steht für:
 Kumzari (ISO-639-3-Code), iranische Sprache, gesprochen in Teilen des Oman
 Kurzwort für zu dem

ŽŪM steht für:
 Žemės ūkio ministerija, siehe Landwirtschaftsministerium der Republik Litauen

Siehe auch:
 Tzum (Begriffsklärung)
 AutoZum, Kraftfahrzeugmesse ab 1974 im Messezentrum Salzburg

 
ZUM